Dieser Artikel zeigt eine Auswahl verschiedener Flaggen kurdischer Organisationen auf, die mehr oder weniger für politische, religiöse oder teilstaatliche Gebilde stehen.

Parteien 
Eine Auswahl der Flaggen wichtiger kurdischer Parteien. Diverse Parteien, wie beispielsweise die PKK, benutzen jedoch auch verschiedene andere Flaggen und Fahnen.

Siehe auch 
Flagge Kurdistans

Weblinks 

 Flags of the World – Kurdistan (englisch)

Einzelnachweise 

Flagge (Ethnie)
Flagge
!
Flagge (Politik)